

Зембожин-Перший — село в гміні Солець-над-Віслою Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Зембожин-Перший — село в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства